Ломатипа има више значења:

 Ломатипа (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ломатипа (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику